

Patronyme 

 Robert Jollivet (fin -1444), ecclésiastique normand ;
 Jean-Baptiste-Moïse Jollivet (1753-1818), homme politique français ;
 Pierre-Jules Jollivet (1794-1871), peintre et lithographe français ;
 Thomas Jollivet (1799-1848), homme politique français ;
 Jean-Jacques Jollivet (1801-1854), homme politique français ;
 Gaston Jollivet (1842-1927), écrivain et journaliste français ;
 Louis Jollivet (1876-1915), potier, faïencier et artiste peintre français.

Patronyme français
Patronyme normand